Аванкамера — пристрій у передній частині поверхневої водозабірної споруди, в якому осідає намул.
 Аванкамера — водний простір безпосередньо перед машинним залом електростанції.
 Аванкамера — те саме, що форкамера (форсажна камера) в дизельних і рідинних ракетних двигунах.

Посилання
Аванкамера  // ВУЕ